Дисвинецгептали́тий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид свинца и лития состава LiPb.

Физические свойства 
Кристаллизуется в .

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 726 °C.

В некоторых работах соединению приписывают формулу LiPb — кристаллы .

Химические свойства 
Соединение энергично реагирует с водой, выделяя водород:

Кроме того, при повышенных температурах оно реагирует с кислородом воздуха.

Применение 
Дисвинецгепталитий рассматривается в качестве одного из наиболее подходящих кандидатов на роль материала для твердофазных бланкетов-размножителей термоядерных реакторов. Соединение содержит  лития. Оба природных изотопа лития способны превращаться в тритий, реагируя с нейтронами, излучаемыми активной зоной реактора:

 

 

Образующийся тритий удерживается в кристаллической решётке в течение кампании. Впоследствии бланкет переплавляется, тритий собирается и используется в качестве одного из компонентов термоядерного топлива в следующем цикле.

Свинец (который почти не активируется нейтронами и эффективно поглощает гамма-кванты) служит в качестве биологической защиты. Кроме того, свинец является размножителем быстрых нейтронов по реакции 207Pb(n, 2n)206Pb и аналогичным реакциям на других его изотопах.

Примечания